Келин:

Фамилия 
 Келин, Алексей Степанович (ум. 1715) — российский военачальник, генерал-майор.
 Келин, Алоис (род. 1939) — швейцарский лыжник и двоеборец.
 Келин, Альфред (род. 1949) — швейцарский лыжник.
 Келин, Андрей Владимирович (род. 1957) — российский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол (2012).
 Келин, Владимир Фёдорович (1936—2013) — солист музыкального театра, народный артист России (1996).
 Келин, Пётр Иванович (1874—1946) — русский художник.
 Келин, Урс (род. 1966) — швейцарский горнолыжник.

Другое 
 Келин — казахский фильм 2009 года, режиссёр Ермек Турсунов.

См. также 
 Кельин